Плантагене́ты (, ) — королевская династия французского происхождения, одна из ветвей дома Гатине-Анжу, основные владения которой (графство Анжу) изначально находились во Франции, но впоследствии значительно расширились.

В результате Плантагенеты оказались правителями Англии (1154—1399), Нормандии (1144—1204, 1346—1360 и 1415—1450), а также Гаскони и Гиени (1153—1453). Однако в ходе конфликтов с французскими королями Плантагенеты были вынуждены уступить само графство Анжу Франции в 1206 году.

Происхождение 
Плантагенеты являются ветвью французского знатного рода Гатине-Анжу. Согласно поздним генеалогиям, его родоначальником был Бушар, граф Гатине, оставивший сына по имени Жоффруа II Ферреоль (ум. 1043/1045). Однако в ранних источниках граф Гатине по имени Бушар не упоминается, и современные исследователи считают Бушара выдумкой средневековых генеалогов. В действительности отцом Жоффруа II был Гуго дю Перш, младший сын графа Фулькуа дю Перш. Гуго женился на Беатрис, дочери Обри II де Макон, вдове Жоффруа I, графа Гатине, благодаря чему его сын Жоффруа и унаследовал Гатине после смерти графа Обри Кривого. Этот брак установлен по акту 26 мая 1028 года, который был подписан зятем Обри, графом Гатине Гуго, а также Франконом, епископом Парижа. В качестве свидетелей там упомянуты 2 сына Гуго — Жоффруа и Лето. Гуго происходил из семьи, вассальной графам Блуа, а графы Гатине были вассалами Капетингов. Дом Блуа также враждовал с домом Анжу в X — XII веках, поэтому Плантагенеты (потомки Гуго) пытались скрывать происхождение их предка из семьи, вассальной графам Блуа.

Жоффруа II Ферреоль (ум. 1043/1045) после смерти в 1028/1030 году своего единоутробного брата Обри стал графом Гатине. Благодаря браку с Ирменгардой, сестрой графа Анжу Жоффруа II Мартелла, Жоффруа Ферреоль стал союзником графов Анжу, а его потомки после прекращения династии Ингельгерингов стали графами Анжу.

Правнук Жоффруа Ферреоля, Жоффруа V, имел эмблемой цветок дрока, из-за чего получил прозвище «Плантагенет» — от латинских слов  («растение») и латинского названия дрока — . Благодаря удачному браку с Матильдой, дочерью Генриха I, короля Англии, Жоффруа получил шанс унаследовать английскую корону. Сын Жоффруа и Матильды Генрих II согласно договору 1153 года между Матильдой и Стефаном Блуасским первым из Плантагенетов стал королём Англии (1154—1189), родоначальником соответствующей династии.

Терминология

Плантагенеты 

Первым назвал себя Плантагенетом Ричард Йоркский, 3-й герцог Йоркский в XV веке. Плантегенест (или Plante Genest) было в XII веке прозвищем Жоффруа V, графа Анжуйского. Неясно, почему Ричард выбрал именно это имя, возможно потому, что во время Войны роз он хотел подчеркнуть свое родство по отцовской линии с Жоффруа V. Ретроспективное использование имени «Плантагенет» для всех потомков Жоффруа по мужской линии стало популярно во время последующей династии Тюдоров, возможно, благодаря легитимности, которую оно придало правнуку Ричарда, Генриху VIII. В конце XVII века это название вошло в обиход историков.

Анжуйцы 

Анжуйцы ( ; «из Анжу») — королевский дом французского происхождения, правивший Англией в XII и начале XIII века. Анжуйскими королями Англии были Генрих II, Ричард I и Иоанн. За 10 лет, начиная с 1144 года, два графа Анжуйских из Франции — Жоффруа (Жоффруа) и его сын, будущий Генрих II, получили контроль над огромным массивом земель в Западной Европе, получившим название Анжуйская империя, существовавшая около 80 лет. Это политическое образование структурно отличалось как от предшествующих нормандских владений, так и от последующих владений Плантагенетов.
 
Прилагательное «анжуйский» используется в английской историографии для обозначения королей, которые также были графами Анжуйскими  начиная с Генриха II  потомками Жоффруа и Матильды; так же называются их потомки и период истории, в который они правили: с середины XII до начала XIII веков. Кроме того, название также используется в отношении графства Анжу и всех суверенов, происходивших из этой области. Прилагательное «анжуйский» также используется для других графов и герцогов Анжуйских, включая предков трех королей, их двоюродных братьев, которые правили в Иерусалиме, и неродственных членов французской королевской семьи, которым были предоставлены титулы для формирования династий, среди которых были Дом Капетингов в Анжу и Дом Валуа в Анжу

Среди историков существуют разногласия между теми, кто считает первым королём-плантагенетом Генриха III (годы правления 1216—1272) и теми кто не видит различия между плантагенетами и анжуйцами и, следовательно, считает первым плантагенетом Генриха II (1133—1189). В разделе «История» (см. ниже ) излагается вторая из указанных версий. Первый вариант подробно рассмотрен в статье Анжуйские короли Англии.

История

Старшая ветвь 

Став в 1154 году королём, Генрих II Плантагенет оказался правителем могущественного государства. От отца он унаследовал графства Мэн, графства Анжу, Турень, а также герцогство Нормандия. Кроме того, в 1152 году после брака с Алиенорой Аквитанской, разведённой супругой французского короля Людовика VII, его владения ещё увеличились, поскольку Алиенора владела большой территорией в Южной Франции: герцогствами Аквитания и Гасконь, графством Пуатье, в вассальной зависимости от неё находились графства Ла-Марш, Перигор, Овернь, а также виконтство Лимож. Владения Генриха, которые исследователи называют «Анжуйской державой» во много раз превышали владения королей Франции.

От брака с Алиенорой Аквитанской Генрих оставил несколько сыновей. Из них старший, Генрих Молодой Король, был коронован в 1170 году ещё при жизни отца английской короной, но умер раньше отца в 1183 году. Двое других сыновей, Ричард I Львиное Сердце и Иоанн Безземельный, правили Англией после смерти отца. Ещё один сын Генриха II, Джеффри, посредством брака стал герцогом Бретонским. Он умер раньше отца, после чего его владения унаследовал его единственный сын Артур. После смерти Ричарда I законным наследником был именно Артур, однако английская знать провозгласила королём младшего брата его отца — Иоанна Безземельного. При этом король Франции Филипп II Август признал за Артуром французские владения, однако Иоанн начал против племянника войну и захватил его в плен, после чего тот в 1203 году умер при загадочных обстоятельствах, в его смерти считали виновным короля Иоанна. Король Франции Филипп в результате военных действий 1202—1204 годов захватил значительную часть английских владений на континенте: Нормандию, Мэн, Анжу, часть Пуату, затем Турень. В руках Иоанна осталась только большая часть Аквитании (Гиень) и некоторые осколки Нормандского герцогства, включая Нормандские острова.

Неудачное правление Иоанна Безземельного привело его к масштабному противостоянию с английскими баронами, поддержанными всеми свободными сословиями, что вылилось в принятие Великой хартии вольностей. Нежелание короля соблюдать её вылилось в новую гражданскую войну, в результате которой мятежные бароны пригласили на английский престол французского принца Людовика. Война прекратилась со смертью Иоанна в 1216 году, после чего знать признала королём его сына, малолетнего Генриха III.

Генрих III был королём в 1216—1272 годах. Во время его правления случилась вторая в истории Англии баронская война, когда мятежные бароны, лидером которых был Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, фактически отстранили короля от управления, но в 1265 году в битве при Ившеме мятежники были разбиты, а Симон де Монфор убит.

Генрих III оставил двух сыновей. Младший, Эдмунд Горбатый, получивший в 1265 году титулы графа Ланкастера и Лестера, стал родоначальником младшей линии рода.

Эдуард I, старший сын Генриха III, король Англии в 1272—1307 годах, существенно укрепил центральную власть. При нём стал регулярно созываться парламент (впервые он был созван ещё в 1265 году), появилась серия законодательных актов, регулирующих сферы преступлений и отношений собственности. Король подавил небольшое восстание в Уэльсе в 1276—1277 годах, а на второе восстание (1282—1283 годы) ответил полномасштабным завоеванием. Эдуард покорил Уэльс и поставил его под английское управление, построил множество замков и городов в сельской местности и заселил их англичанами. Уэльс сохранил отдельную правовую и административную систему; его земли были разделены между лордами марки, которые были вассалами короля, и княжеством Уэльским, которое выделялось наследнику короля. Кроме того, после смерти в 1290 году шотландской королевы Маргарет Эдуард вмешался как арбитр в борьбу за шотландское наследство и определил преемником Маргарет Иоанна I Баллиоля, затем вторгся в Шотландию, заточил Баллиоля в Тауэр, в 1298 году разбил восстание Уильяма Уоллеса, захватил и казнил Уоллеса (1305 год), однако вскоре Роберт I Брюс поднял новое восстание и после смерти Эдуарда изгнал англичан из Шотландии. В середине 1290-х годов продолжающиеся военные действия привели к невыносимому росту налогов, и Эдуард столкнулся с оппозицией как со стороны баронов, так и со стороны церкви. Результатом было «Подтверждение Хартии» (Confirmato Cartarum), подписанное королём 5 ноября 1297 года.

Наследник Эдуарда I, Эдуард II, продолжил начатую отцом войну с Робертом Брюсом в Шотландии, но вёл её крайне неудачно: в 1314 году потерпел полное поражение в битве при Бэннокберне и позже был вынужден заключить тринадцатилетнее перемирие. На континенте Эдуард II вёл войну с французской короной, в результате которой потерял часть своих владений в Гиени. Также он постоянно конфликтовал с баронами из-за своих фаворитов. В 1311 году ему пришлось принять специальные ордонансы, ограничившие полномочия короны, и изгнать из страны своего любимца Пирса Гавестона, но вскоре эти решения были отменены. В результате началась гражданская война: группа баронов во главе с кузеном короля Томасом Ланкастерским взяла Гавестона в плен и казнила (1312 год). В дальнейшем друзьями и советниками Эдуарда стали члены семьи Диспенсеров, особенно Хью ле Диспенсер Младший. В 1321 году Ланкастер в союзе с ещё рядом баронов захватил земли Диспенсеров, но Эдуард разбил мятежников при Боробридже и казнил Ланкастера. На время король смог укрепить свою власть благодаря казням врагов и конфискациям их земель, но тайная оппозиция его режиму росла. Когда жена короля Изабелла Французская отправилась на континент для мирных переговоров в 1325 году, она выступила против Эдуарда и отказалась возвращаться. Её союзником и любовником стал изгнанник Роджер Мортимер; в 1326 году они высадились в Англию с небольшим отрядом. Режим Эдуарда пал, и король бежал в Уэльс, где был захвачен. В январе 1327 года Эдуард II отрёкся от престола в пользу своего четырнадцатилетнего сына Эдуарда III, а позже был убит.

Эдуард II оставил двух сыновей. Младший сын, Джон Элтемский, граф Корнуолл, умер бездетным. Старший же сын, Эдуард III, был королём Англии в 1327—1377 годах. По подстрекательству французского перебежчика Роберта д’Артуа он начал в 1337 году Столетнюю войну за французский престол, права на который основывал на происхождении своей матери Изабеллы от Филиппа Красивого. Согласно введённому во Франции за несколько лет до этого салическому закону, женщинам запрещалось как наследовать корону, так и передавать эти права своим потомкам. Но английский правящий дом никогда не признавал этого закона, так как небезосновательно полагал, что принят он был Филиппом V исключительно с целью узурпации власти. При Эдуарде, благодаря военным талантам его сына принца Уэльского (Чёрного Принца), Англия одержала ряд крупных побед во Франции. В 1340 году он принял титул короля Франции, от которого отказался по мирному соглашению в Бретиньи (1360 год), однако в 1369 году притязания были возобновлены. Столетняя война с перерывами продолжалась до 1453 года и закончилась потерей практически всех владений на материке. За время Столетней войны жители королевства стали ощущать национальную идентичность, а английский язык в качестве разговорного вытеснил французский.

Эдуард оставил нескольких сыновей. Старший, Эдуард Чёрный принц, который прославился как военачальник во время Столетней войны, умер ещё при жизни отца. Его старший сын, Эдуард Ангулемский, умер рано, поэтому наследником Эдуарда III стал младший сын Чёрного принца, Ричард II. Он показал себя слабым и в то же время деспотичным правителем. Его расточительность и потворство фаворитам вызвали мятеж лордов-апеллянтов, с помощью парламента ограничивших полномочия монарха и фактически узурпировавших власть в Англии. Позднее король сумел освободиться от опеки и расправиться с апеллянтами, но в 1399 году был свергнут двоюродным братом Генрихом Болингброком и заключён в замок Понтефракт, где вскоре умер. С ним угасла старшая ветвь Плантагенетов.

Из других выживших сыновей Эдуарда III Лайонел Антверп благодаря браку унаследовал графство Ольстер в Ирландии, а также получил титул герцога Кларенса. Он оставил только дочь, вышедшую замуж за Эдмунда Мортимера, 3-го графа Марч. Следующий сын Эдуарда III, Джон Гонт, стал родоначальником династии Ланкастеров. Ещё один сын, Эдмунд Лэнгли, 1-й герцог Йоркский, стал родоначальником династии Йорков. Младший же из сыновей Эдуарда III, Томас Вудсток, 1-й герцог Глостер, один из лидеров лордов-апеллянтов, был в 1397 году обвинён королём Ричардом II в измене и убит по его приказу. Большая часть его владений и титулов были конфискованы, его единственный сын Хамфри Плантагенет, 2-й граф Бекингем, умер в 1399 году бездетным, а дочь, Анна Глостерская, в 1399 году была пожалована Генрихом IV титулом графини Нортгемптон; её сын, Хамфри Стаффорд, позже получил титул графа (а потом и герцога) Бекингема.

Ланкастеры 

Родоначальником этой ветви стал Джон Гонт, третий выживший сын короля Англии Эдуарда III. В приданое за первой женой, Бланкой Ланкастерской, он получил все её титулы и земли и стал новым герцогом Ланкастерским. Также как и его старший брат, Эдуард Чёрный принц, Джон активно участвовал в Столетней войне. Также он безуспешно пытался осуществить наследственные права второй жены Констанцы на трон Кастилии и Леона. Позже он женился на любовнице, Екатерине Суинфорд, от которой уже имел нескольких детей; они получили родовое прозвание Бофортов. Старший же сын, Генри Болингброк, который ещё при жизни отца был изгнан королём Ричардом II, а его владения были конфискованы после смерти Джона Гонта, в 1399 году вторгся в Англию и сверг Ричарда II, после чего короновался под именем Генрих IV.

Генрих IV оставил четырёх сыновей, однако трое из них (Томас Ланкастер, герцог Кларенс, Джон Ланкастерский, герцог Бедфорд и Хамфри Ланкастерский, герцог Глостер) детей не оставили. Старший же сын, Генрих V, в 1415 году возобновил Столетнюю войну и разгромил французов в битве при Азенкуре. По договору в Труа (1420 год) стал наследником французского короля Карла VI Безумного и получил руку его дочери Екатерины. Позже он продолжил войну с не признавшим договор сыном Карла, дофином (будущим Карлом VII), и во время этой войны умер в 1422 году, всего за два месяца до смерти Карла VI. Его малолетний сын Генрих VI стал единственным из английских королей, который действительно был коронован французской короной. Однако во время его правления были потеряны практически все владения во Франции, за исключением Кале. Кроме того, он унаследовал от деда психическое расстройство, что приводило к приступам безумия. Женившись на Маргарите Анжуйской, полностью подпал под её влияние. Во время его правления в 1455 году началась война Алой и Белой Розы с домом Йорков, закончившаяся поражением королевских войск, гибелью Генриха и его сына и пресечением династии Ланкастеров.

Йорки 

Родоначальником ветви стал Эдмунд Лэнгли, четвёртый из выживших сыновей короля Эдуарда III, получивший в 1362 году титул графа Кембриджа, а в 1385-м — 1-го герцога Йоркского. Он оставил двух сыновей. Старший сын, Эдуард Норвичский, 2-й герцог Йоркский, был любимцем короля Ричарда II, который пожаловал в 1397 году ему титулы графа Ретленда и герцога Омаля (Альбемарля). После свержения короля Ричарда II Генрих IV лишил Эдуарда титула герцога. В 1402 году он унаследовал у отца титулы герцога Йорка и графа Кембриджа. Несколько раз он был замешан в заговорах против Генриха IV. Эдуард погиб в 1415 году в битве при Азенкуре, не оставив детей. Его младший брат Ричард Конисбург, в 1414 году получил один из титулов брата — графа Кембриджа, однако в 1415 году он был казнён за участие в Саутгемптонском заговоре против короля Генриха V. Он был женат на Анне Мортимер, наследнице богатых владений Мортимеров, а также правнучке Лайонела Антверпа, герцога Кларенса, второго сына Эдуарда III. Благодаря этому сын Ричарда и Анны, Ричард Плантагенет, в будущем смог претендовать на английский престол, ибо Ланкастеры происходили от младшего брата Лайонела Антверпа. В момент казни отца Ричард был мал, владения его отца были конфискованы, владения дяди также отошли к короне. Но в 1426 году совет короля Генриха VI возвратил Ричарду титул герцога Йоркского, а в 1432 году — титулы графа Кембриджа и графа Марча и наследство Мортимеров. В 1455 году Ричард стал инициатором войны Алой и Белой розы: сначала он добивался поста регента при невменяемом короле Генрихе VI как его ближайший родственник, но после нескольких успешных битв предъявил права на престол. Он погиб в битве при Уэйкфилде в 1460 году, вместе с ним погиб один из сыновей, Эдмунд, граф Ратленд. Однако его старший сын, Эдуард, в 1461 году при поддержке своего могущественного кузена Ричарда Невилла, графа Уорика (позже прозванный «Делателем королей»), смог захватить престол. Генрих VI вскоре попал в плен и был заключён в Тауэр, а его жена, Маргарита Анжуйская, бежала. Хотя в 1470 году Ланкастерам ненадолго удалось вернуть престол, в 1471 году их армия была разбита, наследник Генриха VI погиб в битве, а сам Генрих был убит. В 1478 году вскрылся заговор младшего брата короля — Джорджа, герцога Кларенса. Его обвинили в подготовке свержения власти Эдуарда, заключили в Тауэр и впоследствии казнили.

Эдуард IV умер в 1483 году. Королём стал его малолетний сын Эдуард V, однако вскоре он вместе с братом Ричардом, герцогом Йоркским был объявлен незаконнорожденным, ибо появились документы, согласно которым Эдуард IV в момент брака с их матерью уже был женат. Мальчики содержались в Тауэре, их точная судьба неизвестна. На протяжении пятисот лет наиболее распространенной была версия о том, что принцы были убиты по приказу их дяди Ричарда III, ставшего королём после отстранения Эдуарда V от престола; в последние годы эта точка зрения подвергается серьезным сомнениям со стороны ученых.

Ричард III, младший брат Эдуарда IV, носивший при жизни брата титул герцога Глостера, был коронован в 1483 году. Он был последним представителем Плантагенетов на английском троне. В 1485 году в Англию вторгся Генрих Тюдор, предъявивший права на престол как потомок Джона Гонта, отца короля Генриха IV. Ричард III погиб в битве при Босворте, после чего Генрих Тюдор короновался под именем Генриха VII, основав династию Тюдоров. Единственный законнорожденный сын Ричарда, Эдуард Миддлгемский, умер ещё при жизни отца — в 1484 году. Также у него был незаконнорожденный сын Джон Глостерский, казнённый в 1499 году Генрихом VII.

Последним законнорожденным представителем династии по мужской линии был Эдуард Плантагенет, 17-й граф Уорик, сын Джорджа, герцога Кларенса. После смерти сына Ричард III именно его провозгласил своим наследником. Став королём, Генрих VII заключил его в Тауэр, а в 1499 году казнил.

Бофорты 

Родовое прозвание Бофорт носили трое сыновей и дочь Джона Гонта от его любовницы Екатерины Суинфорд. Хотя Джон Гонт в 1396 году женился на их матери, а в 1397 году добился от короля Ричарда II их легитимизации, они были исключены из английского престолонаследия.

Из сыновей младший, Томас Бофорт получил титул герцога Эксетера, принимал активное участие в Столетней войне, будучи одним из командующих английской армией. После смерти короля Генриха V Томас до самой смерти входил в состав регентского совета при малолетнем короле Генрихе VI. Его единственный сын умер ребёнком. Ещё один сын Джона Гонта и Екатерины Суинфорд, Генри Бофорт, избрал духовную карьеру. Он был сначала епископом Линкольна, а с 1404 — епископом Уинчестера. Позже он стал кардиналом и играл важную роль в политике Англии, несколько раз занимая должность лорда-канцлера.

Старший сын Джона Гонта и Екатерины Суинфорд, Джон Бофорт в 1397 году получил титул графа Сомерсета. В том же году в благодарность за помощь в расправе с лордами-апеллянтами получил от короля Ричарда II сначала маркиза Дорсета. Правда после того как в 1399 году на престол взошёл его единокровный брат Генрих IV, отменил пожалование титула маркиза Дорсета, но титул графа Сомерсета он сохранил. Несмотря на это Джон сохранил лояльность брату, в награду ему в 1400 году были переданы конфискованные владения лидера валлийского восстания Оуайна Глиндура.

Джон умер в 1410 году, оставив четырёх сыновей. Старший, Генри Бофорт, 2-й граф Сомерсет, умер в 1418 году бездетным. Его наследником стал младший брат Джон Бофорт. Он был одним из военачальников в Столетней войне. В 1443 году он получил титул графа Кендала и герцога Сомерсета. Джон умер в 1444 году, оставив одну дочь, Маргарет Бофор. Она была матерью Генриха VII Тюдора, претензии на английский престол которого были основаны на её происхождении от Джона Гонта. Ещё один сын Джона Бофорта, 1-го графа Сомерсета, Томас Бофорт, также участвовал в Столетней войне. В 1427 году он получил титул графа Перша (во Франции), однако владениями этот титул не был подтверждён, Перш в это время принадлежал герцогу Алансонскому Жану II. Томас умер в 1432 году, поэтому после смерти герцога Сомерсета наследником владений и титулов рода стал младший из сыновей 1-го графа Сомерсета — Эдмунд Бофорт. Он как и другие братья участвовал в Столетней войне во Франции, с 1427 года носил титул графа Мортена (в Нормандии), в 1442 году получил титул 1-го графа Дорсета, в 1443 году — 1-го маркиза Дорсета. После смерти брата в 144 году он стал 4-м графом Сомерсетом, однако титул герцога не унаследовал. Только в 1448 году ему был пожалован титул герцога Сомерсета. В 1447 году он утратил титул графа Мортена и нормандские владения, после чего вернулся в Англию. Там он в 1451 году получил титул королевского министра, а также вошёл в королевский совет. Очень быстро Эдмунд добился расположения королевы Маргариты Анжуйской, став её фаворитом. Злые языки утверждали, что настоящим отцом принца Уэльского Эдуарда Вестминстерского был не король Генрих VI, а Эдмунд Бофорт, который был фактическим правителем Англии в это время. В 1455 году он погиб в первой битве при Сент-Олбансе.

Эдмунд оставил пятерых сыновей. Старший из них, Генри Бофорт, 3-й герцог Сомерсет, унаследовал владения и титулы отца, но после свержения с престола Генриха VI они были конфискованы. Позже он был помилован Эдуардом IV, а в мае 1463 года ему были возвращены все его титулы и земли, однако вскоре он опять перешёл на сторону Ланкастеров. Во время битвы при Хексеме в 1464 году он попал в плен и был казнён, а его владения и титулы были вновь конфискованы. Законнорожденных детей у него не было, поэтому его наследником считался младший брат, Эдмунд Бофорт, признаваемый Ланкастерами с 1464 года как 4-й герцог Сомерсет. После реставрации Генриха VI Эдмунд вернулся в Англию, но после битвы при Тьюксбери в 1471 году он попал в плен и был казнён. Детей он не оставил. Поскольку его младший брат, Джон Бофорт, маркиз Дорсет, погиб в битве при Тьюксбери бездетным, а младший из братьев, Томас, умер ещё раньше, то род Бофортов угас.

Однако у Генри Бофорта, 4-го герцога Сомерсета, остался незаконнорожденный сын Чарльз, получивший в 1514 году титул графа Вустера. Он стал родоначальником рода Сомерсетов, существующего и в настоящее время. Его представители в настоящее время являются носителями титула герцога Бофорта.

Другие ветви династии 
Родоначальником одной из ветвей рода стал младший сын Иоанна Безземельного, Ричард. Он в 1227 году стал графом Корнуолла, а в 1257 году был выбран королём Германии. Из его сыновей старший, Генрих Алеманский, был убит в 1271 году, детей он не оставил; двое других сыновей, Эдмунд, 2-й граф Корнуолла, и Ричард, детей также не оставили.

Родоначальником другой ветви стал Эдмунд Горбатый, младший сын короля Генриха III, получивший в 1265 году титулы графа Ланкастера и Лестера, стал родоначальником младшей линии рода. Его сыновья, Томас и Генри, были лидерами баронской оппозиции королю Эдуарду II. После гибели Томаса в 1322 году его владения были конфискованы, но после свержения Эдуарда II их получил Генри. Его сын, Генри Гросмонт, получивший в 1351 титул герцога Ланкастера, детей не оставил. Его владения в 1362 году были унаследованы мужем его сестры, Джоном Гонтом.

Родоначальником ещё одной ветви был Томас Бразертон, второй сын короля Эдуарда I. В 1312 году он получил титул графа Норфолка, а в 1316 году стал наследственным графом-маршалом Англии. Его единственный сын, Эдуард, умер раньше отца, поэтому после смерти Томаса ему наследовала старшая дочь Маргарет. Она графиней Норфолк в своём собственном праве, хотя ни один из её мужей не носил титул графа Норфолка. Но о том, что этот титул за ней признавался короной, свидетельствует возвышение её титула до герцогского: в 1397 году Маргарет получила пожизненный титул герцогини Норфолкской. Одновременно с ней титулы графа и герцога Норфолка получил её внук и наследник Томас Моубрей.

Ещё один сын Эдуарда I, Эдмунд Вудсток, получил титулы графа Кента и барона Вудстока. Он был казнён в 1330 году по приказу фактического правителя Англии Роджера Мортимера по обвинению в государственной измене. Эта казнь вызвала возмущение молодого короля Эдуарда III. После падения Мортимера вдова и дети Эдмунда, которые были арестованы по его приказу, получили свободу, его старшему сыну Эдмунду были возвращены титулы и владения отца. Эдмунд вскоре умер бездетным, поэтому владения и титулы унаследовал его младший брат Джон. Он также не оставил детей, его единственной наследницей стала сестра — Джоанна, прозванная за красоту «Прекрасной девой Кента». Её владения и титулы унаследовал Томас Холланд, 2-й граф Кент, старший сын от первого брака. Вторым браком Джоанна вышла замуж за Эдуарда Чёрного принца. В 1377 году её сын от этого брака под именем Ричарда II стал королём Англии.

Представители рода 
 Короли Англии
 Генрих II (5 марта 1133 — 6 июля 1189), король Англии с 1154, герцог Нормандии с 1150, граф Анжу, Мэна и Тура с 1151, герцог Аквитании (по праву жены) с 1152;
 Генрих Молодой Король (28 февраля 1155 — 11 июня 1183), герцог Нормандии и граф Анжу, со-король Англии с 1170, сын предыдущего;
 Ричард I Львиное Сердце (8 сентября 1157, Оксфорд, Англия — 6 апреля 1199), граф де Пуатье в 1169—1189, король Англии, герцог Аквитании и Нормандии, граф Анжу, Мэна и Тура с 1189, брат предыдущего;
 Иоанн Безземельный (24 декабря 1167 — 19 октября 1216), барон Ирландии с 1177, граф Мортен с 1189, король Англии и герцог Аквитании с 1199, герцог Нормандии, граф Анжу, Мэна и Тура в 1199—1204, брат предыдущего;
 Генрих III (1 октября 1207 — 16 ноября 1272), король Англии и герцог Аквитании с 1216, сын предыдущего;
 Эдуард I (17 июня 1239 — 7 июля 1307), герцог Гаскони и граф Честер с 1254, король Англии с 1272 сын предыдущего;
 Эдуард II (25 апреля 1284 — 21 сентября 1327), граф де Понтьё и де Монтрёль с 1290, принц Уэльский и 1-й граф Честер с 1301, герцог Аквитании с 1306, король Англии с 1307, сын предыдущего;
 Эдуард III (13 ноября 1312 — 21 июня 1377), 1-й граф Честер с 1312, граф де Понтьё и де Монтрёль и герцог Аквитании с 1325, король Англии с 1327, сын предыдущего;
 Ричард II (6 января 1367 — между 29 января и 14 февраля 1400) принц Уэльский, граф Корнуолл и Честер с 1376, король Англии и герцог Аквитании с 1377, внук предыдущего, сын Эдуарда Чёрного Принца.
 Генрих IV (3 апреля 1366 — 20 марта 1413), 3-й граф Дерби в 1377—1399, 3-й граф Нортгемптон и 8-й Херефорд в 1384—1399, 1-й герцог Херефорд в 1397—1399, 2-й герцог Ланкастер, 6-й граф Ланкастер и 6-й граф Лестер в 1399, король Англии и герцог Аквитании с 1399, двоюродный брат предыдущего, сын Джона Гонта, герцога Ланкастера;
 Генрих V (16 сентября 1386 — 31 августа 1422), принц Уэльский, герцог Ланкастер и Корнуолла, граф Честер с 1399, король Англии и герцог Аквитании с 1413, сын предыдущего;
 Генрих VI (6 декабря 1421 — 21/22 мая 1471), принц Уэльский, герцог Корнуолла и граф Честер с 1421, король Англии в 1422—1461 и 1470—1471, король Франции в 1422—1453, сын предыдущего;
 Эдуард IV (28 апреля 1442 — 10 апреля 1483), 7-й граф Марч с 1445, 3-й герцог Йоркский, 9-й граф Ольстер, 3-й граф Кембридж и 9-й барон Мортимер из Вигмора в 1460—1461, король Англии в 1461—1470 и 1471—1483, сын Ричарда Плантагенета, 3-го герцога Йоркского;
 Эдуард V (2 ноября 1470—1483?), принц Уэльский, граф Честер и герцог Корнуолл в 1471—1483, 1-й граф Марч и 1-й граф Пембрук в 1479—1483, король Англии в 1483, сын предыдущего;
 Ричард III (2 октября 1452 — 22 августа 1485), герцог Глостер с 1461, король Англии с 1483, брат Эдуарда IV.

 герцоги Бретани
 Джеффри II Плантагенет (23 сентября 1158 — 19 августа 1186), герцог Бретани с 1181, сын Генриха II;
 Артур I (30 апреля 1187 — 3 апреля 1203), герцог Бретани с 1186.

 графы Корнуолл
 Ричард (5 января 1209 — 2 апреля 1272), граф Пуатье в 1225—1243, 1-й граф Корнуолл с 1227, король Германии с 1257, сын Иоанна Безземельного;
 Эдмунд (26 декабря 1249 — сентябрь 1300), 2-й граф Корнуолл с 1272, сын предыдущего;
 Джон Элтемский (15 августа 1316 — 13 сентября 1336), граф Корнуолл с 1328, сын Эдуарда II.

 графы и герцоги Ланкастер
 Эдмунд Горбатый (16 января 1245 — 5 июня 1296), 1-й граф Лестер с 1265, 1-й граф Ланкастер с 1267, сын Генриха III;
 Томас Плантагенет (1278 — 22 марта 1322), 2-й граф Ланкастер и 2-й граф Лестер с 1296, лидер баронской оппозиции Эдуарду II, сын предыдущего;
 Генри Кривая Шея (1281 — 22 сентября 1345), 3-й граф Ланкастер и 3-й граф Лестер с 1326, брат предыдущего;
 Генри Гросмонт (1310 — 23 марта 1361), 1-й граф Дерби с 1336, 4-й граф Ланкастер в 1345—1351, граф Лестер с 1351, 1-й герцог Ланкастер с 1351, сын предыдущего;
 Джон Гонт (6 марта 1340 — 3 февраля 1399), 1-й герцог Ланкастер и граф Лестер, Дерби и Линкольн с 1362, герцог Аквитании с 1390, сын короля Эдуарда III.

 Графы и герцоги Норфолк
 Томас Бразертон (1 июня 1300 — 4 августа 1338), 1-й граф Норфолк с 1312 года, граф-маршал Англии с 1316 года, сын короля Эдуарда I;
 Маргарет (ок. 1320 — 24 марта 1399), 2-я графиня Норфолк с 1338, граф-маршал Англии в 1338—1377, 1-я герцогиня Норфолк с 1397, дочь предыдущего.

 Графы Кент
 Эдмунд Вудсток (5 августа 1301 — 19 марта 1330), 1-й барон Вудсток с 1320, 1-й граф Кент с 1321, сын короля Эдуарда I;
 Эдмунд Плантагенет (ок. 1326 — до 5 октября 1331), 2-й граф Кент и 2-й барон Вудсток с 1330, сын предыдущего;
 Джон Плантагенет (7 апреля 1330 — 26 декабря 1352), 3-й барон Вудсток и 3-й граф Кент с 1331, 4-й барон Уэйк из Лидделла с 1349, брат предыдущего;
 Джоанна Плантагенет (29 сентября 1328 — 7 августа 1385), 4-я графиня Кент, 4-я баронесса Вудсток и 5-я баронесса Уэйк из Лидделла с 1352, сестра предыдущего.

 Герцоги Йоркские
 Эдмунд Лэнгли (5 июня 1341 — 1 августа 1402), 1-й граф Кембридж с 1362, 1-й герцог Йоркский с 1385, сын короля Эдуарда III;
 Эдуард Норвичский (1373—25 октября 1415) — 1-й граф Ратленд в 1390—1402, 1-й граф Корк с 1395, 1-й герцог Альбемарль в 1397—1399 и 1414—1415, 2-й герцог Йоркский с 1402, 2-й граф Кембридж в 1402—1414, сын предыдущего;
 Ричард Плантагенет (21 сентября 1411 — 30 декабря 1460), 3-й герцог Йоркский и 2/4-й граф Кембридж с 1426, 6-й граф Марч, 9-й граф Ольстер, 8-й барон Мортимер из Вигмора с 1432, племянник предыдущего, сын Ричарда Конисбурга, 3-го графа Кембриджа;
 Ричард Шрусбери (17 августа 1473—1483?), 1-й герцог Йоркский с 1474, 1-й граф Нотингем с 1476, 1-й граф Норфолк с 1477, 1-й герцог Норфолк с 1483, второй сын короля Англии Эдуарда IV.

 Герцоги Глостер
 Томас Вудсток (17 января 1355 — убит 8/9 сентября 1397), 1-й граф Бекингем с 1377, 1-й граф Эссекс с 1380, 1-й герцог Глостер и 1-й герцог Альбемарль с 1387, лорд Верховный констебль Англии с 1376, сын короля Эдуарда III;
 Хамфри Ланкастер (3 октября 1390 — 23 февраля 1447), 1-й герцог Глостер с 1414, регент Англии с 1422, сын короля Генриха IV.

 Герцоги Кларенс
 Лайонел Антверп (29 ноября 1338 — 7 октября 1368), граф Ольстер и 1-й герцог Кларенс с 1347, сын короля Эдуарда III;
 Томас Ланкастер (1387 — 22 марта 1421), 1-й герцог Кларенс и 1-й граф Албемарль с 1412, сын короля Генриха IV;
 Джордж Плантагенет (21 октября 1449 — 18 февраля 1478), герцог Кларенс с 28 июня 1461 года, 1-й граф Уорик и 1-й граф Солсбери с 1472, сын Ричарда Плантагенета, 3-го герцога Йоркского.

 Графы и герцоги Сомерсет
 Джон Бофорт (1373 — 16 марта 1410), 1-й граф Сомерсет с 1397, 1-й маркиз Дорсет 1397—1399, сын Джона Гонта и Екатерины Суинфорд;
 Генри Бофорт (около 26 ноября 1401 — 25 сентября 1418), 2-й граф Сомерсет с 1410, сын предыдущего;
 Джон Бофорт (25 марта 1404 — 27 мая 1444), 3-й граф Сомерсет с 1418, 1-й герцог Сомерсет и 1-й граф Кендал с 1443, брат предыдущего;
 Эдмунд Бофорт (ок. 1406 — 22 мая 1455) граф Мортен 1427—1449, 1-й граф Дорсет с 1442, 1-й маркиз Дорсет с 1443, 4-й граф Сомерсет с 1444, 1/2-й герцог Сомерсет с 1448, брат предыдущего;
 Генри Бофорт (26 января 1436 — 15 мая 1464), 5-й граф Сомерсет, 2-й граф и маркиз Дорсет, 3-й герцог Сомерсет в 1455—1461 и 1463—1464, сын предыдущего;
 Эдмунд Бофорт (ок. 1438 — 6 мая 1471), 4-й герцог Сомерсет и 6-й граф Сомерсет, 3-й маркиз Дорсет и 3-й граф Дорсет с 1464 (до 1470 года — титулярный), брат предыдущего;

 Другие представители рода
 Эдуард Чёрный Принц (15 июня 1330 — 8 июня 1376), 1-й граф Честер с 1333, 1-й герцог Корнуольский с 1337, принц Уэльский с 1343, правитель Аквитании с титулом «принц Аквитанский» с 1362 года, сеньор Бискайи и Кастро-Урдьялес в Кастилии с 1366 года, старший сын короля Эдуарда III;
 Генри Бофорт (ок. 1374 — 11 апреля 1447), епископ Линкольна в 1398—1404, епископ Уинчестера с 1404, лорд-канцлер Англии в 1403—1405, 1413—1417 и 1424—1426, кардинал-священник с 1426, кардинал-протопресвитер с 1444, сын Джона Гонта и Екатерины Суинфорд;
 Томас Бофорт (январь 1377 — 27 декабря 1426), 1-й граф Дорсет с 1412, 1-й герцог Эксетер с 1416, лорд-канцлер в 1410—1412, лорд-адмирал с 1413, сын Джона Гонта и Екатерины Суинфорд;
 Хамфри Плантагенет (около апреля 1381 — 2 сентября 1399), 2-й граф Бекингем с 1397, сын Томаса Вудстока, 1-го герцога Глостера;
 Анна Глостерская (30 апреля 1383 — 16 октября 1438), графиня Нортгемптон с 1399, дочь Томаса Вудстока, 1-го герцога Глостера
 Джон Ланкастер (20 июня 1389 — 14 сентября 1435), 1-й герцог Бедфорд, граф Кендел и Ричмонд с 1414, граф Мортен с 1422, регент Франции с 1422, сын короля Генриха IV;
 Ричард Конисбург (сентябрь 1375/1376 — 5 августа 1415), 3-й граф Кембридж с 1414, сын Эдмунда Лэнгли, 1-го герцога Йоркского;
 Томас Бофорт (около 1405—1432), граф Перша с 1427, сын Джона Бофорта, 1-го графа Сомерсета;
 Эдмунд Плантагенет (17/27 мая 1443 — 30 декабря 1460), граф Ратленд с 1446, сын Ричарда Плантагенета, 3-го герцога Йоркского;
 Эдуард Вестминстерский (13 октября 1453, Вестминстер — 4 мая 1471), принц Уэльский, герцог Корнуолла и граф Честер с 1454, сын короля Генриха VI;
 Джон Бофорт (ок. 1455 — 4 мая 1471), граф и маркиз Дорсет с 1464 (до 1470 титулярный), сын Эдмунда Бофорта, 2-го герцога Сомерсета;
 Эдуард Плантагенет (25 февраля 1475 — 28 ноября 1499), 17-й граф Уорик с 1478, сын Джорджа Плантагенета, 1-го герцога Кларенса;
 Эдуард Миддлгемский (1473/1476 — 9 апреля 1484), принц Уэльский, герцог Корнуолл, граф Честер и Солсбери с 1483, сын короля Ричарда III.

Фамильное древо 

Некоторые английские дворяне используют фамилию Плантагенет как указание на то, что по женской линии они являются потомками рода. Например:
 Френсис Джон Кларенс Вестенра Плантагенет Гастингс, 16-й граф Хантингдон (; 1901—1990);
 Люциус Эдвард Вильям Плантагенет Кэри, 15-й виконт Фолкленд (; род. 1935);
 Алан Плантагенет Стюарт, 10-й граф Галлоуэй (; 1835—1901).

См. также 
 Гатине-Анжу
 Анжуйская династия
 Анжуйские короли Англии

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература

Ссылки 
 Britain’s Bloodiest Dynasty (The Plantagenets Documentary) — документальный фильм о династии Плантагенетов

 
 Родственные связи Плантагенетов

История Англии